Гебхард () — имя и фамилия германского происхождения.

Известные носители:
 Имя
 Гебхард (ум. 22 июня 910) — герцог Лотарингии в 903—910, граф Веттерау в 909—910 и Рейнгау в 897—906.
 Гебхард (ок. 795/810 — 879), граф в Лангау 832—879, граф в Веттерау, фогт Кеттенбаха/Гемюндена, сын Удо II, графа в Нижнем Лангау, родоначальник династии Конрадинов.

Фамилия
 Гебхард, Альберт (1869—1937) — финский художник, скульптор.
 Гебхард, Генрих (1878—1963) — американский пианист, композитор и музыкальный педагог немецкого происхождения.
 Гебхард, Мария Хедвиг (1785—1857) — российская немецкоязычная актриса и оперная певица, жена Ф. Гебхарда.
 Гебхард, Пол (1917—2015) — американский антрополог и сексолог.
 Гебхард, Фридрих Альберт (Фёдор Фёдорович; 1781—1861) — российский немецкоязычный актёр, драматург и режиссёр.
 Гебхард, Ханнес (1864—1933) — финский экономист, общественно-политический деятель.

См. также 
 Гебхардт